Маринкович () — прізвище балканського походження.

Відомі носії:
 Ксенія Маринкович (1966) — хорватська акторка.
 Ранко Маринкович (1913—2001) — хорватський прозаїк, поет, драматург, есеїст, сценарист, критик і політик.
 Сава Маринкович (1905—1991) — хорватський футболіст, півзахисник.

Хорватські прізвища